Spektralfunktion steht:
 für die Fourier-Transformierte, siehe Fourier-Transformation
 für die Laplace-Transformierte, siehe Laplace-Transformation
 in der Modelltheorie für eine Funktion, die einer Kardinalzahl die Anzahl der nichtisomorphen Modelle dieser Mächtigkeit zuordnet, siehe Spektralfunktion (Modelltheorie)